Diplopanax är ett släkte av kornellväxter. Diplopanax ingår i familjen kornellväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kornellväxter
Diplopanax